Harris é o nome de dois condados dos Estados Unidos.

 Condado de Harris (Geórgia)
 Condado de Harris (Texas)

Desambiguações de topônimos